Herresthal steht für:

 Herresthal (Trier-Euren), eine Ortschaft von Trier-Euren in Rheinland-Pfalz

Herresthal ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Herresthal (* 1972), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Helga Herresthal, deutsche Tischtennisspielerin